Масс-старт на 50 километров в лыжных гонках среди мужчины на зимних Олимпийских играх 2010 прошёл 28 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 9:30 до 12:00 по местному времени (UTC-8). Спортсмены пробежали 10 кругов по 5 км, причём в конце каждого круга имели возможность сменить лыжи, всего не более двух раз.

Из призёров марафона Олимпиады в Турине участвовал лишь чемпион, Джорджо ди Чента. Участвовал также серебряный призёр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (где гонка проводилась с раздельным стартом) 39-летний Андрус Веэрпалу, специально готовившийся к этой гонке, которая стала для него единственной на Олимпиаде в Ванкувере. Оба шли до финиша в группе лидеров, но медалей не получили.

На 49-м километре лидирующая группа состояла примерно из 15-ти спортсменов. При выходе на стадион Аксель Тайхман попытался уйти в отрыв, но на финишной прямой его обогнал Петтер Нортуг. За третье место шла борьба между Дарио Колоньей и Юханом Ульссоном, но Колонья упал при выходе на финишную прямую и остался без медали. Третьим стал Юхан Ульссон.
 
Для Нортуга это первая индивидуальная золотая медаль Олимпийских игр, для Тайхмана — первая индивидуальная медаль, Ульссон ранее на играх в Ванкувере выиграл золото в эстафете и бронзу в дуатлоне.

C 1998 года, когда в марафоне (с раздельным стартом) в Нагано победил Бьёрн Дэли, норвежцам не удавалось выигрывать эту дистанцию.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты